CDAX () — фондовый индекс Германии, был создан 22 апреля 1993 года. Вычисляется компанией Deutsche Börse AG.

Список компаний, входящих в CDAX 
(По состоянию на 4 мая 2006)

Интернет ресурсы 
 Официальная страница Deutsche Börse

Европейские фондовые индексы
Экономика Германии